Tragschlepper steht für:
 einen Schlepper, dessen Hauptarbeitsraum zwischen Vorder- und Hinterachse liegt
 einen Tragrückeschlepper, der bei der Holzernte zum Einsatz kommt